'''Savezne Države Mikronezije:
 Pohnpei (savezna država)
 Pohnpei (otok)